Sony Ericsson Championships 2008 – tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2008 roku został rozegrany w dniach 4–9 listopada, po raz pierwszy w stolicy Kataru, Dosze.

Do udziału w turnieju zaproszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki walczyły w dwóch grupach po cztery osoby, po dwie najlepsze z każdej grały ze sobą w półfinałach, a zwyciężczynie tych spotkań rozegrały mecz o decydujące trofeum. Turniej rozgrywany był na kortach Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Na starcie turnieju zabrakło obrończyni tytułu, Justine Henin, która w maju tego samego roku ogłosiła zakończenie tenisowej kariery.

Turniej zakończył się zwycięstwem Venus Williams, dla której było to pierwsze zwycięstwo w karierze w turnieju tej rangi. W grze podwójnej tytuł sprzed roku obroniły Cara Black i Liezel Huber.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Faza grupowa

Grupa biała 
Wyniki

Tabela

Grupa kasztanowa 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Katarze